Marnäs kan syfta på:

 Marnäs, Ludvika – en av Ludvikas stadsdelar
 Marnäs, Falu kommun – en by i Envikens socken, Falu kommun